Mohamed Al-Deayea (1972) — ex-futebolista saudita
Abdullah Al-Deayea (1961) — ex-futebolista saudita, irmão do citado acima

Ver também

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de esportes